Les États-Unis du Brésil peut désigner, dans l'ordre chronologique :
 l'Estado Novo, de 1937 à 1945 ;
 la Quatrième République, de 1946 à 1964.
 la dictature militaire, de 1964 à 1967

Voir aussi 
 .